Пропагатор:

 Пропагатор — те саме, що пропагандист.
 Пропагатор — функція, що задає амплітуду ймовірності преходу квантової частинки, яка перебувала в певний момент часу в однієї точці простору, в іншу в інший момент часу.